Hard Candy steht für:

 Hard Candy (Film), einen US-amerikanischen Psychothriller aus dem Jahr 2005
 Hard Candy (australische Band), eine australische Rockband
 Hard Candy (dänische Band), eine dänische Elektronica-Band
 Hard Candy (Album), ein Album von Madonna aus dem Jahr 2008
 ein Album der Counting Crows aus dem Jahr 2002